Vergüenza est une chanson contestataire du groupe espagnol Ska-P. Le groupe, qui milite contre la maltraitance des animaux, critique la corrida dans cette chanson.

Notes et références 

Chanson interprétée par Ska-P
Chanson de 1998
Chanson en espagnol